

Patronyme 

 Georges Cousineau (1733-1800), facteur de harpes français
 Jacques-Georges Cousineau (1760-1836), son fils, facteur de harpes français ;
 Philémon Cousineau (1874-1959), homme politique québécois. 
 Jean Cousineau (1937-), compositeur, monteur, réalisateur et scénariste canadien ;
 François Cousineau (1942), compositeur québécois ;
 Claude Cousineau (1950-), homme politique québécois ;
 Philippe Cousineau, acteur québécois ; 
Maya Cousineau Mollen, poétesse québécoise ; 
 Julien Cousineau, (1981-) skieur alpin canadien.